Мостовка — топоним:

Реки 
 Мостовка — приток Адуя, протекает в Свердловской области.
 Мостовка — приток Берди, протекает в Новосибирской области.
 Мостовка — приток Бобровки, протекает в Свердловской области.
 Мостовка — приток Вилюя, протекает в Свердловской области.
 Мостовка — приток Исети, протекает в Курганской области.
 Мостовка — приток Лапшанги, протекает в Нижегородской области.
 Мостовка — приток Лолога, протекает в Пермском крае.
 Мостовка — приток Нейвы, протекает в Свердловской области.
 Мостовка — приток Суенги, протекает в Новосибирской области.
 Мостовка — приток Усы, протекает в Тюменской области.
 Мостовка — приток Томи, протекает в Томском районе Томской области.
 Мостовка — приток Шегарки, протекает в Шегарском районе Томской области.

Населённые пункты 
 Мостовка — село в Прибайкальском районе Бурятии.
 Мостовка — село в Красночикойском районе Забайкальского края.
 Мостовка — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Мостовка — участок, Заларинский район, Иркутская область
 Мостовка — деревня в Людиновском районе Калужской области.
 Мостовка — деревня в Ардатовском районе Нижегородской области.
 Мостовка — деревня в Сергачском районе Нижегородской области.
 Мостовка — деревня в составе города Верхняя Пышма Свердловской области.
 Мостовка — посёлок в составе города Екатеринбург Свердловской области.
 Мостовка — деревня в Тавдинском городском округе Свердловской области.

См. также 
 Мостовая (значения)